Лысая Гора —  упразднённая в 2014 году деревня в Молчановском районе Томской области России. Входила на год упразднения в состав Суйгинского сельского поселения.

История 
Основана в 1913 г. В 1926 году состояла из 5 хозяйств, основное население — русские. В составе Смолокуровского сельсовета Молчановского района Томского округа Сибирского края.

Упразднена в 2014 г.

Население

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2014 году
Исчезнувшие населённые пункты Молчановского района